Casa Vila (Navès), masia a la Serra de Busa al terme de Navès (Solsonès) 
 Casa Vila (Palafrugell), obra del monumentalisme academicista a Palafrugell (Baix Empordà)
 Casa Vila de Selvanera, casa a Selvanera, al municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra) 
 Casa Vila Moner, edifici al municipi de Figueres (Alt Empordà)
 Casa Vila Picó, edifici al municipi de Mataró (Maresme)